Rino Mordacci – scultore, pittore, litografo di arte sacra
 Roberto Mordacci – accademico,  Preside della Facoltà di Filosofia del san Raffaele